Temida – w mitologii greckiej jedna z tytanid, bogini prawa, praworządności, sprawiedliwości
 Temida (Karmenta) – w mitologii rzymskiej nimfa arkadyjska, matka Ewandra
 Temida – błędne odkrycie księżyca Saturna, które ogłosił w 1905 William Henry Pickering
 Temida – polski serial telewizyjny

Zobacz też 

 TEMIDA – Plan na Rzecz Rozwoju Prawa
 Temida Stankiewicz-Podhorecka – polska dziennikarka, krytyk teatralny
 Themis – strona ujednoznaczniająca